Царствование Алексея Михайловича

События 
В хронологическом порядке:
 Январь — венчание царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской (1624—1669).
 1 июня — начало «соляного бунта» в Москве; продлится до февраля 1649.
 Июнь-декабрь — восстания в Сольвычегодске, Устюге Великом, Соликамске, Чердыни, Козлове, Курске, Воронеже, Томске, Нарыме и Сургуте.
 16 июля — заседание Земского собора для выработки нового уложения (свода законов); уложенная комиссия князя Н. И. Одоевского.
 Лето — отряды Семёна Дежнёва и Федота Попова на лодках поморов, кочах, выходят из устья Колымы в Тихий океан.
 Сентябрь — Дежнёв открывает пролив между Азией и Америкой и исследует путь с Анадыря до притока Колымы Анюй.
 Сентябрь — отрядом землепроходца И. А. Галкина основан Баргузинский острог во время похода по северному берегу Байкала.
 Сентябрь — царский указ о запрете публичных представлений — «позорищ».
 1 сентября — начало рассмотра и принятия Земским собором проекта нового уложения (до 29 января 1649).
 22 октября — родился царский первенец Дмитрий; скончается, не доживя до года.

События без точной даты:
 В Москве издана церковнославянская «Грамматика» Мелетия (перв. изд. Вевис, 1619).
 По царскому указу, с целью защиты восточных границ царства от набега кочевых племён, окольничим Богданом Хитрово заложена крепость Синбирск.

Родились 
 Дмитрий Алексеевич (22 октября [1 ноября] 1648 — 6 октября 1649) — царевич, первый сын царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны.
 Хованский, Пётр Иванович Змей (ок. 1648—1716) — князь, государственный и военный деятель, боярин и полковой воевода.

Умерли 
 Афанасий Филиппович (ок. 1595, Брестчина — 5 сентября [15 сентября] 1648) — святой Русской православной церкви, религиозный деятель, публицист, писатель и композитор.
 Бутурлин, Михаил Матвеевич (? — 1648) — царский стольник, затем окольничий и воевода.
 Волконский, Иван Фёдорович Лось (? — 1648) — дворянин московский и воевода.
 Кропоткин, Василий Петрович (ум. 1648) — воевода и дворянин московский.
 Плещеев, Леонтий Степанович — дворянин, воевода, судья Земского приказа.
 Траханиотов, Пётр Тихонович (? — 5 июня 1648) — русский государственный деятель, окольничий и глава Пушкарского приказа.

См. также 
 1648 год

Примечания 

1648 год в России
1648 год
Хронология истории России
Все хронологические списки